Auguets o Huguets: masia de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Huguets (Biosca): masia de Biosca (Segarra)